Il singolare  dell'IS Open de Tenis 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Blaž Kavčič ha battuto in finale Júlio Silva 6–3, 7–5.

Teste di serie

 Blaž Kavčič (Campione)
 Paul Capdeville (primo turno)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)

  Thiago Alves (primo turno)
  Martín Alund (ritiro)
  Júlio Silva (finale)
  Carlos Salamanca (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

IS Open de Tenis 2012